Haagberg bezeichnet:

 Haagberg (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haagberg (Vogtland), Berg bei Triebel/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen